Canal 10 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 10 de Córdoba.
 Canal 10 de General Roca.
 Canal 10, hoy Cable 10 de Santa Cruz.
 Canal 10 de Junín.
 Canal 10, hoy Diez MDP de Mar del Plata.
 Canal 10 de Tucumán.

Chile 
 Canal 10 de Valdivia.

España 
 Canal 10 Gijón.
 Canal 10.

Honduras 
 Canal 10 de Tegucigalpa.

Nicaragua 
 Canal 10 de Managua.

Uruguay 
 Canal 10 de Montevideo.

Canales de televisión por número